«Age Of Love» — четвертий альбом німецького гурту Scooter, який вийшов 25 серпня 1997 року.

Трекліст 
 «Introduction» — (1:02)
 «The Age Of Love» — (3:50)
 «She Said» — (5:16)
 «Fire» — (3:28)
 «Dancing In The Moonlight» — (4:30)
 «Forever (Keep Me Running)» — (4:43)
 «Hit The Drum» — (4:35)
 «Don't Waste No Time» — (4:12)
 «Tonight» — (4:55)
 «Return Of The Future» — (4:53)
 «Leave In Silence» — (3:30)

Сингли 
 «Fire» (1997)
 «The Age Of Love» (1997)

Музичні альбоми 1997
Альбоми Scooter